Die 108. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  108. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  108. Division (Japanisches Kaiserreich)
  108th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  108. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), in Afghanistan eingesetzt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern